Ideal Department Store Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ideal Department Store Building (Alabama), ID-Nr. 85000918
 Ideal Department Store Building (Ohio), ID-Nr. 92001245